

Cinema
 La prigione maledetta (Furnace) – film statunitense del 2007 diretto da William Butler

Geografia

Regno Unito
 Furnace – vilalggio del Ceredigion, Galles
 Furnace – villaggio del Carmarthenshire, Galles
 Furnace – villaggio in Scozia

Stati Uniti d'America
 Furnace – ex insediamento della California
 Furnace – cittadina nell'Indiana
 Furnace Creek – cittadina nella Death Valley, California
 Furnace – area non incorporata della Virginia
 Furnace – area non incorporata della Virginia Occidentale